Dit is de wereldranglijst van maart 1994 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 maart 1994.

Mannen 03